Noya puede referirse a:

Noya, municipio de la provincia de La Coruña, Galicia, España.
Comarca de Noya, en Galicia, España.
Comarca de Noya, en Cataluña, España.
Río Noya, en Cataluña, España.
San Sadurní de Noya, municipio de la comarca del Alto Panadés, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España
Departamento de Noya, en la Provincia de Estuaire, Gabón.